

Конуш () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Асеновград.
 Конуш () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Хасково.